John Ashworth ist der Name folgender Personen:

* John Ashworth (Fußballspieler, 1870) (1870–??), englischer Fußballspieler
 John Ashworth (Fußballspieler, 1937) (1937–2020), englischer Fußballspieler
 John Ashworth (Rugbyspieler) (* 1949), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler